Sangría, en medicina y anatomía, puede referirse a:

 La sangría (tratamiento médico), práctica médica poco usada hoy en día.
 La extracción de sangre.
 La transfusión de sangre, transferencia de la sangre o un componente sanguíneo de una persona (donante) a otra (receptor).
 La fosa cubital, parte de la articulación del brazo opuesta al codo.

Además, puede hacer referencia a:
 La sangría (bebida), bebida alcohólica a base de vino tinto y zumos de frutas.
 La sangría (tipografía), espacio que se deja al principio de un párrafo.
 El sangría (color).
 La sangría (metalurgia), paso del metal líquido desde el horno hasta la caldera.